ТКЖ — многозначная аббревиатура:
 ткж — также
 ТКЖ — Трансказахстанская железная дорога
 ТКЖ — «Тот, кто живёт» — книга Николая Галеева; многосерийный видеокомикс

См. также 
  — аббревиатура латиницей